|-
| 117201 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117202 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117203 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117204 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117205 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117206 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117207 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117208 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117209 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117210 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117211 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117212 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117213 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117214 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117215 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117216 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117217 - || || 6 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117218 - || || 6 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117219 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117220 - || || 12 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117221 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117222 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117223 - || || 14 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117224 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117225 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117226 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117227 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117228 - || || 15 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117229 - || || 15 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117230 - || || 15 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117231 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117232 - || || 16 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117233 - || || 16 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117234 - || || 16 de setembre, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117235 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117236 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117237 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117238 - || || 17 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117239 - || || 17 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117240 Zhytomyr || || 19 de setembre, 2004 || Andrushivka || Andrushivka
|-
| 117241 - || || 17 de setembre, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 117242 - || || 21 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117243 - || || 22 de setembre, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 117244 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117245 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117246 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117247 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117248 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117249 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117250 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117251 - || || 17 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117252 - || || 17 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117253 - || || 18 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117254 - || || 18 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117255 - || || 18 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117256 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117257 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117258 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117259 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117260 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117261 - || || 16 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117262 - || || 16 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117263 - || || 16 de setembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117264 - || || 22 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117265 - || || 4 d'octubre, 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 117266 - || || 5 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117267 - || || 6 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117268 - || || 4 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117269 - || || 4 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117270 - || || 6 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117271 - || || 6 d'octubre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117272 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117273 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117274 - || || 7 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117275 - || || 7 d'octubre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117276 - || || 5 d'octubre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117277 - || || 6 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117278 - || || 6 d'octubre, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117279 - || || 7 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117280 - || || 7 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117281 - || || 7 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117282 - || || 9 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117283 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117284 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117285 - || || 8 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117286 - || || 7 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117287 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117288 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117289 - || || 10 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117290 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117291 - || || 9 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117292 - || || 9 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117293 - || || 4 d'octubre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117294 - || || 12 d'octubre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117295 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117296 - || || 21 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117297 - || || 21 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117298 - || || 20 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117299 - || || 19 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117300 - || || 2 de novembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
7